RDNA steht für:

 Radeon DNA, Grafikkarten-Architektur des Chipherstellers AMD, siehe AMD-Radeon-RX-5000-Serie
 Reformed Druids of North America, eine nordamerikanische Glaubensgemeinschaft

rDNA steht für:
 Rekombinante DNA, ein artifizielles DNA-Molekül, welches in vitro neu zusammengesetzt wurde
 Ribosomale DNA, Abschnitte der Desoxyribonukleinsäure, die Gene für ribosomale RNA enthalten

Abkürzung